Hatschepsut (Vorderste der Edelfrauen) ist der Name von

 Hatschepsut, altägyptische Königin (Pharaonin) der 18. Dynastie (Neues Reich)
 Meritre Hatschepsut, altägyptische Königin der 18. Dynastie (Neues Reich)
 Hatschepsut (Königstochter), Königstochter der 13. Dynastie des Alten Ägypten um ca. 1750 v. Chr.

Siehe auch:
 Totentempel der Hatschepsut